Дени́с Семёнов:
 Семёнов, Денис Александрович (род. 1977) — российский футболист.
 Семёнов, Денис Олегович (род. 1987) — российский государственный деятель.